Slivno est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Slivno, un village situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Slivno, une municipalité située dans le comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Slivno, une localité située dans la municipalité de Runovići, comitat de Split-Dalmatie ;
Slivno, une localité située dans la municipalité de Šibenik, comitat de Šibenik-Knin.